I batteri peritrichi sono batteri dotati di cilia o flagelli distribuiti lungo tutta la superficie cellulare.

Note 

Microbiologia